Territorio de ultramar hace referencia a los territorios que, perteneciendo a un Estado, están separados del territorio originario (la metrópoli) por el océano:

 Territorio británico de ultramar, parte del Reino Unido.
 Territorio francés de ultramar, parte de la Francia de ultramar.
 Territorio neerlandés de ultramar, parte del reino de los Países Bajos.